Hrvatska
 Ričica (rijeka), ponornica u Lici

BiH
 Ričica (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj

Rumunjska
 Ričica (Rumunjska), hrvatsko naselje u Rumunjskoj